Le Jardin (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Jardin (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy